Levindo Ozanam Coelho um advogado e político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Social (PDS)
Levindo Eduardo Coelho um político brasileiro, médico, professor, jornalista e fazendeiro
Saulo Levindo Coelho um administrador de empresas e político brasileiro

Desambiguação